ANS може значити:

 АНС — синтезатор, сконструйований російським винахідником Євгеном Мурзіним.
 ANS — космічний телескоп.
 ANS TV — азербайджанський телеканал новин і перший приватний телеканал у країні.
 9996 ANS — астероїд головного поясу.
 «ANS» — альбом гурту Coil.